Третейский судья — многозначный термин:

 Третейский судья — физическое лицо, обладающее дееспособностью и давшее согласие на выполнение обязанностей третейского судьи.
 Третейский судья — российский телесериал.